Прометей може да се отнася за:
 Прометей, един от титаните в древногръцката митология;
 Прометей, естествен спътник на Сатурн;
 Прометей, дърво от вида Pinus longaeva, открито в Невада, САЩ, най-стария неколониален организъм;
 Прометей, научнофантастичен филм от 2012 година.